Натуральне число 1221
 1221 рік до нашої ери
 1221 рік нашої ери